Paradijsvogel (sterrenbeeld), sterrenbeeld
Apus (geslacht), geslacht van vogels